В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (переможницяsse)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (півфінал)
 Сільвія Ганіка /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle